Europamästerskapen i simsport 2002 var det 26:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Berlin, Tyskland från den 29 juli till den 4 augusti 2002. Värdorten Berlin skulle komma att arrangera tävlingarna ytterligare en gång 2014 .

Medaljtabell

Referenser 

2002 i Tyskland
2002
Sportevenemang i Berlin
Sportåret 2002
Berlin under 2000-talet
Internationella sportevenemang i Tyskland